Hantili es el nombre propio de dos reyes hititas:

 Hantili I (1590-1560 a. C.): Rey del periodo antiguo, tuvo que enfrentarse a una invasión de los hurritas.
 Hantili II (siglo XV a. C.): Rey del periodo oscuro, también sufrió una invasión, en este caso, de los kaskas.